Le Vernet ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Le Vernet (Allier) im Département Allier
 Le Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Le Vernet (Ariège) im Département Ariège
 Le Vernet (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Le Vernet-Sainte-Marguerite im Département Puy-de-Dôme

weiterer Ort in Frankreich:
 Le Vernet, Ortschaft in der Gemeinde Gruffy im Département Haute-Savoie

Le Vernet steht für:
 Le Vernet (Internierungslager), Internierungslager bei Le Vernet (Ariège) (1919–1920 und 1939–1945)